Чокнутые:

 Чокнутые (фильм, 1987), США
 Чокнутые (фильм, 1991), СССР

См. также 
 
 Как чокнутые